Келли Уокер (Kelley Walker, род. 1969, Колумбус, США) — современный американский художник.

Образование 
 1995 Университет Теннесси, Ноксвилл

Творчество 
Используя потенциал рекламных медиа, Келли Уокер присваивает знаковые культурные образы, изменяя их цифровым образом, чтобы подчеркнуть вопросы, связанные с политикой и миром потребления. «Black Star Press»  — крупномасштабные холсты, похожие на рекламные щиты. Установленные под углом 90 градусов, образы белого полицейского и чёрной молодежи буквально изображает мир повернутый в конце. Забрызганные абстрактными узорами в символических белых и шоколадных тонах, отображают насилие и контраст.

Авторство и подлинность являются одними из главных проблем, затрагиваемых в работах Келли Уокера. Беря материалы из открытых источников, Уокер ещё больше усложняет повседневную транзакцию изображений, превращая банальность информационных медиа в сублимированный ужас. В «He tried to become so familiar with his equipment that using it became as automatic as driving a car » Уокер увеличивает политическую рекламу до большого размера, превращая исходную фотографию в фикцию, отрывая от контекста. Забрызгивая образ абстрактными пятнами электрического голубого цвета, Уокер превращает катастрофу и протест в подобие насилия в видео игре. Намекая на терроризм, Уокер подчеркивает более тонкие угрозы: потенциал медиа как причины и симптома тревоги и нестабильности.

В «Maui»  Уокер использует знаменитую фотографию авиакатастрофы в Мауи, которая появилась на обложке журнала  компании «Бенеттон» в 1995. Покрывая изображение сеткой разноцветных точек, художник визуализирует слоган компании «united colors» и отсылает к пиксельному формату цифровых медиа. «Maui» одновременно привлекает и отталкивает: разоблачая податливый характер изображения, Уокер задает вопрос о мировом порядке, где человеческие ценности калибруются модой и трагедией.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 FRAC — Franche-Comté, Безансона
 FRAC — Limousin, Лимож
 Kadist Art Foundation, Париж
 Collezione Maramotti, Реджо-нель-Эмилия
 Saatchi Gallery, Лондон
 Albright-Knox Art Gallery, Буффало, Нью-Йорк
 Музей современного искусства, Нью-Йорк
 Carnegie Museum of Art, Питсбург

Примечания

Ссылки 
 Saatchi Gallery
 Thomas Dane Gallery
 ArtNet
 ArtFacts
 Interview Magazine
 Whitney Biennial 2006
 Contemporary Art Daily

Современные художники США
Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета Теннесси